Улав V (; рођен као Александер Едвард Кристијан Фредерик ()) 2. јул 1903 — 17. јануар 1991, био је краљ Норвешке од 21. септембра 1957. до своје смрти 17. јануара 1991. године.

Биографија 

Постао је престолонаследник, када је његов отац изабран за краља 1905. године. Био је први искључиво норвешки престолонаследник још од старог времена, од доба владавине Улава IV. Иако рођењем и припадношћу дански принц немачког порекла, родитељи су га васпитавали као Норвежанина.

Током припрема за своје краљевске дужности завршио је како цивилне, тако и војне школе. Године 1929. оженио је своју блиску рођаку, шведску принцезу Марту. Његово држање током Другог светског рата је било запажено, па је постављен за шефа одбране Норвешке, 1944. године.

Био је један од најомиљенијих норвешких краљева у историји због своје приземности, па је понео и надимак Folkekongen ("Народни краљ"). У анкетама Норвешког јавног медијског сервиса NRK, 2005. године, проглашен је за „Норвежанина века“.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Спољашње везе 

Рођени 1903.
Умрли 1991.
Норвешки краљеви
Норвешки принчеви
Династија Гликсбург